Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Corina Morariu.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1999
Sport en Californie en 1999
Tennis en juillet 1999
Tennis en août 1999